Kipchirchir ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Alex Kipchirchir Rono (* 1984), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Bernard Kipchirchir Lagat (* 1974), US-amerikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Daniel Kipchirchir Komen (* 1984), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Edwin Kipchirchir Kemboi (* 1984), österreichischer Marathonläufer
 Emmanuel Kipchirchir Mutai (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 Felix Kipchirchir Kandie (* 1987), kenianischer Marathonläufer
 Japhet Kipchirchir Kipkorir (* 1981), kenianischer Marathonläufer
 Shadrack Kipchirchir Kemboi (* 1986), kenianischer Langstreckenläufer
 Stanley Kipchirchir Koech (* 1985), kenianischer Marathonläufer
 Victor Kipchirchir Lagat (* 1987), kenianischer Marathonläufer
 Vincent Kipchirchir (* 1984), kenianischer Marathonläufer
 William Ruto (William Kipchirchir Samoei Arap Ruto; * 1966), kenianischer Politiker

Siehe auch:
 Chirchir
 Jepchirchir